Alessandro Finelli – allenatore di pallacanestro italiano
 Carlo Finelli – scultore italiano
 Ernesto Finelli – calciatore italiano
 Giuliano Finelli – scultore italiano
 Renzo Finelli – atleta italiano